Nowakowski ( ; feminin: Nowakowska; plural: Nowakowscy) este un nume de familie polonez. El este derivat din nume de locuri precum Nowakowo și este înrudit cu numele de familie Nowak și Nowakowicz.

Persoane 
 Anton Nowakowski (1897–1969), organist și compozitor german
 Bożena Nowakowska (n. 1955), alergătoare poloneză în proba de garduri
 Emil Nowakowski (n. 1974), fotbalist polonez
 Jan Nowakowski (n. 1994), voleibalist polonez
 Karolina Nowakowska (n. 1982), actriță poloneză
 Krystyna Nowakowska (1935–2019), atletă poloneză
 Maria Nowakowska (n. 1987), concurentă poloneză la concursurile de frumusețe
 Piotr Nowakowski (n. 1987), voleibalist polonezi
 Pola Nowakowska (n. 1996), voleibalistă poloneză
 Richard Nowakowski (n. 1955), boxer polono-german retras
 Waldemar Nowakowski (n. 1950), politician polonez
 Weronika Nowakowska-Ziemniak (n. 1986), biatlonistă poloneză
 Zofia Nowakowska (n. 1988), cântăreață poloneză
 Aleksandr Yakovlevich Novakovsky, numele de naștere al lui Alexander Nove, economist britanic

Note

Legături externe
 Powell, Kimberley. „Last Name: Nowakowski.” The Internet Surname Database. About.com, 2003. Web. 10 septembrie 2014.

Nume de familie poloneze